Лигумай ( — равнина) — литовский топоним:

 Лигумай — село в Вилкавишкском районе.
 Лигумай — местечко в Пакруойском районе.
 Лигумай — хутор в Пакруойском районе.
 Лигумай — село в Швянченском районе, Швянченеляйское староство.
 Лигумай — село в Швянченском районе, Швенченское староство.
 Лигумай — часть города Тельшяй.